Marcus Aemilius Lepidus kan syfta på:

* Marcus Aemilius Lepidus (konsul 232 f.Kr.) – en konsul 232 f.Kr. och 221 f.Kr. och augur
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 187 f.Kr.) – en konsul 187 f.Kr. och 175 f.Kr., Pontifex Maximus 180–152 f.Kr. och censor 
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 158 f.Kr.) – en konsul 158 f.Kr.
 Marcus Aemilius Lepidus (död 77 f.Kr.) – en romersk konsul
 Marcus Aemilius Lepidus (död 12 f.Kr.) – en romersk fältherre och statsman
 Lepidus den yngre – ende sonen till Lepidus ovannämnde och Junia Secunda (syster till Marcus Junius Brutus (politiker))
 Marcus Aemilius Lepidus (konsul 6) – en konsul år 6, general under Illyrerkrigen
 Marcus Aemilius Lepidus (död 39) – (avrättad 39), brorson till ovannämnda och svärson till kejsar Caligula